

Села:
 Вишнівчик — Львівська область, Львівський район
 Вишнівчик — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Теребовлянський район
 Вишнівчик — Хмельницька область, Чемеровецький район

Вишнівчик — сільська гміна в Підгаєцькому повіті Тернопільського воєводства Другої Польської Республіки